La Maison éléphant est un roman de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Pierre Elie Ferrier dit Pef, paru en 2001 dans la collection Folio cadet des éditions Gallimard. Dédiée à son père, André Bichonnier, l'histoire rend hommage aux pères-poules qui ont la fibre maternelle au point de tout sacrifier pour leurs enfants.

Les protagonistes
 L'éléphant
 L'autruche
 Le singe
 Le camionneur
 La petite fille
 Le livreur de pizza
 Le chauffeur de taxi
 Le vendeur de paillassons
 Les employés du grand magasin
 La maîtresse d'école
 L'employé de la compagnie du téléphone.

L'histoire
Un éléphant prêt à mourir quitte le troupeau pour aller là où les éléphants vont quand ils sont vieux. Mais la forêt d'Afrique n'est plus ce qu'elle était. Il y a des autos sur les routes, le Paris-Dakar, les camions. L'éléphant tourne en rond et se retrouve dans le désert. C'est là qu'il rencontre une petite fille avec sa valise, près d'une épave d'avion. La petite fille cherche une maison. Elle demande à habiter dans le ventre de l'éléphant qui accepte. Mais à peine installée, la petite fille a des exigences : elle veut du mobilier, un paillasson, toutes choses qu'il faut aller chercher en ville. L'éléphant, qui se dit fatigué et qui voudrait se coucher, reprend un peu de vigueur et court dans tous les sens pour satisfaire la petite fille. Il va même jusqu'à prendre le métro aux heures de pointe.

Exploitation pédagogique 
 Comment meurent les éléphants
 La mort et la vie (symbolique de l'éléphant et de la petite fille)

Liens internes 
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Citation
Romans cycle 2

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Éléphant dans la littérature
Roman français paru en 2001